En Pologne, Woźniki peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Woźniki, dans le powiat de Gniezno,
 du village de Woźniki, dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski.

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Woźniki, dans le powiat de Piotrków,
 du village de Woźniki, dans le powiat de Radomsko,
 du village de Woźniki, dans le powiat de Zduńska Wola.

dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Woźniki, dans le powiat de Łosice,
 du village de Woźniki, dans le powiat de Płock,
 du village de Woźniki, dans le powiat de Płońsk.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Woźniki.

dans la voïvodie de Silésie
 de la gmina de Woźniki, dans le powiat de Lubliniec,
 de la ville de Woźniki, chef-lieu de cette gmina,
 du village de Woźniki, dans le powiat de Zawiercie.